Název Ruprechtice má více sídel:

 Ruprechtice (Meziměstí) – část Meziměstí v okrese Náchod
 Ruprechtice (Liberec) (Liberec XIV-Ruprechtice) – část města Liberec v okrese Liberec
 Roprachtice - obec dříve zvaná také Ruprechtice

Externí odkazy

Reference